Па́оло Сорренти́но (, ) — итальянский кинорежиссёр и сценарист. Постоянный участник Каннского кинофестиваля. Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм года».

Биография 
Первого успеха Соррентино достиг как сценарист, получив в 1997 году премию имени Солинаса за сценарий Dragoncelli di fuoco. В полном метре дебютировал картиной «Лишний человек» в 2001 году. Фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля и снискал международное признание, а его создатель удостоился приза итальянских кинокритиков «Серебряная лента» как лучший режиссёр-дебютант. Через три года с мелодраматической лентой «Последствия любви» (2004), снятой по собственному сценарию, Соррентино представлял Италию уже в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. На родине «Последствия любви» были отмечены пятью национальными кинонаградами «Давид ди Донателло», в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». В 2006 году Соррентино появился во второстепенной роли в картине своего соотечественника Нанни Моретти «Кайман» (Il caimano) и поставил по своему сценарию драматический фильм «Друг семьи», с которым вновь участвовал в главном конкурсе Канн. Первую каннскую награду — приз жюри — режиссёр сумел завоевать со своим чётвертым фильмом «Изумительный» (2008), в основу которого легла биография итальянского политика Джулио Андреотти. Председателем фестивального жюри был американский актёр Шон Пенн. Его Соррентино пригласил в свою следующую и первую англоязычную картину в карьере «Где бы ты ни был» (2011) — драму о рок-музыканте, настигнутом прошлым своего отца. Фильм традиционно был отобран в основную программу Каннского киносмотра. Следующая лента режиссёра — воспевающая Рим «Великая красота» (2013) — своеобразный парафраз феллиниевской «Сладкой жизни» (La dolce vita, 1960), участвовала в конкурсе Каннского фестиваля, была удостоена четырёх призов Европейской киноакадемии, в том числе за лучший фильм года, была отмечена «Оскаром», «Золотым глобусом» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 году в основном конкурсе 68-го Каннского кинофестиваля Соррентино представил свою вторую англоязычную работу «Молодость» — историю пожилого композитора-дирижёра и его сверстника-кинопостановщика, отдыхающих на альпийском курорте. По итогам года Европейская киноакадемия признала «Молодость» лучшим европейским фильмом, а её создателя — лучшим европейским режиссёром.

21 октября 2016 года на канале Sky Atlantic в Италии и Германии вышел пилот сериала «Молодой папа», рассказывающего о жизни 47-летнего американского кардинала Ленни Белардо, ставшего одним из самых молодых в истории Папой римским (Белардо был наречён Пием XIII). Роль Папы исполнил английский актёр Джуд Лоу. Сериал получил большое количество восторженных отзывов, как от зрителей, так и от критиков. Первый сезон состоял из десяти серий, каждая из которых была поставлена Соррентино.

В 2018 году режиссёр снял фильм Loro, рассказывающий о жизненном пути Сильвио Берлускони от медиамагната до премьер-министра. Как и предполагалось, фильм не содержит острой критики скандально известного итальянского политика. Главную роль в Loro исполнил Тони Сервилло, один из любимых актёров Соррентино.

В январе 2020 года начался показ телевизионного сериала «Новый папа» (продолжение сериала «Молодой папа»), с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях.

В 2021 году состоялась премьера картины «Рука Бога», отмеченной Премией Большого жюри и Премией Марчелло Мастроянни на Венецианском кинофестивале, а также номинацией на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Критика 
По мнению критиков, один из самых талантливых кинематографистов страны, заявивших о себе в XXI веке

Фильмография 
  — Лишний человек ()
  — Последствия любви ()
  — Друг семьи ()
  — Изумительный ()
  — Где бы ты ни был ()
  — Великая красота ()
  — Молодость (, )
  — Молодой Папа () (телевизионный сериал)
  — Лоро ()
  — Новый Папа () (телевизионный сериал)
  — Рука Бога

Примечания 

Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру

Ссылки 
 Правила жизни Паоло Сорентино в журнале Esquire

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II